

Botanique 
Alberge peut désigner :
 Alberge, une variété de pêche ou d'abricot.

Patronyme 

  (1922-1991), actrice anglaise ;
 Claude Alberge (1935-2013), historien français ;
 Ernest Jay, nom de scène de Ernest Joseph Alberge (1893-1957), acteur britannique.

Voir aussi 
 Alberg
 Aalberg